Caldwell (Arkansas) — cidade no condado de St. Francis, Estados Unidos
 Caldwell (Idaho) — cidade no condado de Canyon, Estados Unidos
 Caldwell (Kansas) — cidade no condado de Sumner, Estados Unidos
 Caldwell (Nova Jérsei) — distrito no Condado de Essex, Estados Unidos
 Caldwell (Ohio) — vila no condado de Noble, Estados Unidos
 Caldwell (Texas) — cidade no condado de Burleson, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos